Hammartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hammartjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Hammartjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (19,2 ha)
Hammartjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (12,1 ha)
Hammartjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (6,74 ha)
Stora Hammartjärnen, sjö i Fagersta kommun, 
Hammartjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (0,8 ha)
Hammartjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (13,6 ha)
Hammartjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (1,3 ha)
Hammartjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Hammartjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (6,52 ha)
Hammartjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Hammartjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Hammartjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Hammartjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Hammartjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (16,7 ha)
Hammartjärnarna, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,65 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn